Die  World Association for Chinese Studies e.V.  (kurz: WACS, chinesisch: 世界汉学研究会; Pinyin: Shìjiè hànxué yánjiūhuì, deutsch: Weltverband Chinawissenschaften) ist ein 2016 in Bochum gegründeter, eingetragener Verein zum Zweck der Förderung des weltweiten Austausches unter Sinologen bzw. Chinawissenschaftlern. Ihr Hauptsitz war zunächst für Macao geplant, befindet sich derzeit in Witten. Sie hat 2020 etwa 200 Mitglieder sowie etwa 2000 in Chatforen organisierte Online-Mitglieder.

Zielsetzung 
Die Vereinigung hält neben ihren Jahreskonferenzen internationale akademische Foren ab, kooperiert in internationalen Forschungsprojekten, veröffentlicht Forschungsergebnisse und fördert weltweit die Entwicklung der Sinologie bzw. Chinastudien nach den Prinzipien der evidenzbasierten Forschung („Respekt vor Fakten“), der Qualitätssicherung, der akademische Freiheit und der Internationalisierung. Ziel der WACS ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der Chinastudien und mit anderen Disziplinen zu erweitern, ihre Qualität zu verbessern und ihre Ergebnisse umfassender in der Welt zu verbreiten. Die globalen chinesischen Studien sollen verbessert und es sollte eine Integration der innerchinesischen Chinastudien (Guoxue) stattfinden. Die Satzungsziele sind unter anderem Inklusivität, Toleranz, Innovation und multidisziplinäre grenzüberschreitende Kommunikation.

Aktivitäten
Zu den wichtigsten Veranstaltungen gehört die jährlich stattfindende World Conference of Chinese Studies (bisher in Witten, Wien und Paris) mit den Konferenzsprachen Englisch und Chinesisch. Sie wird von bis zu 100 Wissenschaftlern aus bis zu 20 Ländern besucht. Das Besondere an diesen Jahrestagungen ist, dass sich Wissenschaftler aus der Volksrepublik China mit internationalen Kolleginnen und Kollegen aus Asien, Australien, Afrika, Amerika, Europa austauschen. Über die Konferenzen wurde in Pressemitteilungen (2017, 2018, 2019) und Tageszeitungen berichtet. Es gibt Kooperationen mit der Philippine Association for Chinese Studies, auch in Zeiten von Corona. und mit weiteren nationalen Verbänden.

Organisation 
Oberstes Organ der WACS ist die jährlich tagende Generalversammlung. Gesetzlich wird die WACS durch ihren Präsidenten vertreten. Dies ist seit der Gründung Martin Woesler, zuletzt gewählt von der Generalversammlung 2017. Vizepräsidenten sind Richard Trappl und Thomas Weyrauch. Ehrenpräsidenten sind Harro von Senger (Schweiz), Shang Wei (USA), Edward L. Shaughnessy  (Frankreich), Helwig Schmidt-Glintzer (Deutschland), Louise P. Edwards und  Kam Louie (Australien), Marián Gálik (Slowakei) und Ye Jiaying (Kanada). Zum Vorstand gehören zunächst die  Präsidenten der Nationalen Verbände für Chinesische Studien, nämlich Alena Pavlova (Russland), Yevhenii Hobova (Ukraine), Martin Woesler (Deutschland), Rommel Banlaoi (Philippinen), sowie die Einzelpersonen Xu Jianping, Karl-Heinz Pohl, Yu Hong, Zhou Wenye, You Tianwei. Der Vorstand wird alle vier Jahre von der Generalversammlung gewählt.

Literatur  
 Deutsche China-Gesellschaft/Universität Witten/Herdecke: 1st World Conference for Chinese Studies. Celebrating the 60th Anniversary of the German China Association.  Proceedings 2017. Witten/Herdecke University, August 19 - 20, 2017, Academic Press of the U.S.A., Orem UT 2017, ISBN 978-1-68202-527-7, E‐Book ISBN 978-1-68202-528-4, Europäischer Universitätsverlag ISBN 978-3-86515-252-7, 774 Seiten.
 Conference Proceedings 2018, ISBN 978-1-68202-532-1, E‐Book ISBN 978-1-68202-533-8, Europäischer Universitätsverlag ISBN 978-3-86515-258-9, 549 Seiten.
 Conference Proceedings 2019, ISBN 978-1-68202-535-2, E-Book ISBN 978-1-68202-536-9, Europäischer Universitätsverlag ISBN 978-3-86515-273-2, 312 Seiten.

Weblinks 
 Website der World Association for Chinese Studies

Anmerkungen 

Verein (Bochum)
Gegründet 2016
Sinologie